Longpigs — британская брит-поп-группа из Шеффилда. Состояла из Криспина Ханта (вокал), Ричарда Хоули (гитара), Саймона Стаффорда (бас-гитара) и Ди Бойла (ударные). Синглы «She Said», «On and On» и дебютный альбом группы имели успех в чартах.

История

Дискография

Студийные альбомы 
 The Sun Is Often Out (1996)
 Mobile Home (1999)

Синглы 
 «She Said» — Mother Records, 1995
 «Jesus Christ» — Mother Records, 1995
 «Far» — Mother Records, 1996
 «On and On» — Mother Records, 1996
 «She Said» — Mother Records, 1996
 «Lost Myself» — Mother Records, 1996
 «Blue Skies» — Mother Records, 1999
 «The Frank Sonata» — Mother Records, 1999

Примечания 

Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2001 году
Инди-рок-группы Великобритании
Музыка Шеффилда